Новокрещенка — название нескольких населённых пунктов:
 Новокрещенка — село в Красноармейском районе Приморского края.
 Новокрещенка — деревня в Камбарском районе Удмуртской Республики.